Piano Eletrônico (Software) é um programa Freeware (gratuito) com o objetivo de permitir que o usuário toque notas musicais, acordes e sons de bateria pelo teclado do computador.

Principais recursos (Versão 2.6)
 128 instrumentos musicais (padrão General MIDI)
 47 sons de bateria
 Toque de 12 tipos de acorde pressionando uma única tecla
 Toque de acordes simulando as 6 cordas de um violão
 Combinação do som de até 7 diferentes instrumentos musicais
 Seleção de oitava e volume da melodia e dos acordes
 Troca automática para Idiomas Português, Inglês e Espanhol
 Inclui versão simplificada com  Código-Fonte aberto

Ligações externas
 Site do Piano Eletrônico

Software livre